Ардуин може да се отнася до:

 Ардуин от Ивреа (около 955 – 14 октомври 1015) – маркграф на Ивреа (990 – 999 от н. е.) и крал на Италия (1002 – 1014).
 Ардуин Глабер (неизв. – след 4 април 976/977 от н.е.) – първи маркграф на Торино, основател на рода Ардуини
 Ардуино – хардуерна платформа, съставена от серия електронни табла, оборудвани с микроконтролер, измислена и разработена през 2005 г. от членове на Interaction Design Institute в град Ивреа (Северна Италия).
 Ардуини – наследниците на франкския рицар Ардуин (Arduin, Hardouin), вероятно произхождащ от Неустрия. Неговите наследници се преселват в началото на 10 век в Италия и идват на власт в Северна Италия през 10. и 11. век.